Anna Barańska est un nom pouvant désigner:

 (née en 1976), alpiniste polonaise
Anna Werblińska (née Barańska) (née en 1984), joueuse polonaise de volley-ball

Voir aussi

Barańska, Anna